Квінт Помпей (консул 141 року до н. е.)
 Квінт Помпей Руф